GFV steht für:
 Gelbfieber-Virus, Virus, das in Menschen und anderen Primaten das Gelbfieber auslösen kann
 Graduiertenförderungsverordnung, auch Verordnung über die Durchführung der Graduiertenförderung
 Grundfähigkeitsversicherung, Versicherung zur Absicherung der Arbeitskraft
 Güterfernverkehr, Güterverkehr ab 150 km Entfernung

GfV steht für:
 geschäftsführender Fraktionsvorstand aus Fraktionsvorsitzendem, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und parlamentarischem Geschäftsführer, siehe Fraktionsvorsitzender#Deutscher Bundestag
 Gesellschaft für Virologie, Fachgesellschaft für alle virologischen Fachgebiete in Deutschland, Österreich und der Schweiz
 Grundfutterverdrängung bei Milchkühen durch Kraftfuttergabe

gfV steht für:
 geschäftsführender Vorstand, Vorstandsmitglied mit der Aufgabe der Geschäftsführung

Siehe auch:
 GFV-Kupplung

Abkürzung